Святослав Глебович (ум. после 1207, Владимир) — удельный князь Пронский.

Биография 
Во время конфликта 1180 года по приказу старшего брата Романа, уехавшего к половцам, Игорь и Святослав возглавили оборону Рязани при приближении владимирских войск во главе с Всеволодом Большое Гнездо. Рязань не была взята, но мир был заключён Романом и Игорем на всей воле Всеволода, рязанские князья рассажены по уделам в соответствии с их старшинством, после чего (в 1186 году) Святослав упоминается уже как соправитель Всеволода Глебовича в пронском княжестве.

В 1186 году Роман пригласил Всеволода и Святослава на съезд, но после их отказа начал военные действия и осадил Пронск. При известии о прибытии в Коломну владимирцев и муромцев рязанцы сняли осаду с Пронска, Всеволод уехал к ним с этой вестью. После ухода противников по домам рязанцы снова приступили к Пронску и лишили город воды. Святослав открыл им ворота и получил пронское княжение из рук Романа Рязанского. Дружинники Всеволода, а также владимирский гарнизон были взяты рязанцами в плен. Всеволод Глебович закрепился в Коломне и участвовал в новом походе Всеволода Большое Гнездо и муромских князей в Рязанскую землю в том же году. Всеволод вернулся на пронское княжение, на котором и умер в 1207 году.

В 1207 году Святослав вместе с Романом и племянниками Ингварем и Юрием Игоревичами был обвинён перед Всеволодом Большое Гнездо племянниками Глебом и Олегом Владимировичами в тайном союзе с Ольговичами и оказался во владимирском плену, во время которого и умер.

Семья 
Отец: Глеб Ростиславич (ум. 1178) — князь рязанский (1145—1177 с перерывами).

Мать: Евфросинья Ростиславна (ум. 1179) — дочь Ростислава Юрьевича.

Братья и сёстры:
 Андрей? (ум. до 1186) — упомянут единственный раз перед Романом Глебовичем в летописном известии 1184 года, хотя Роман был рязанским князем с 1178 до 1207 года.
 Роман (ум. 1216) — Великий князь рязанский (1180—1207).
 Игорь (ум. 1195) — удельный рязанский князь.
 Феодосья — замужем за Мстиславом Храбрым
 Владимир (ум. после 1186) — князь пронский (1180—до 1186).
 Всеволод (ум. 1207) — князь пронский (до 1186, 1188—1207) и коломенский (1186—1188).
 Ярослав (ум. после 1199) — рязанский князь.

Сведения о жене Святослава отсутствуют.

Дети
 Согласно поздним летописям, у Святослав было два сына, имена которых в источниках указываются по-разному:
 Ростислав (?) или Ярослав (?)
 Мстислав
Кроме того, современными историографами рассматривается возможность, что он мог быть отцом 2 или 3 из внуков Глеба Ростиславича, убитых кузенами во время съезда в Исадах (1217). В летописи эти князья перечислены без отчества: Ростислав, Святослав и Глеб (последнему также приписывают отчество «Игоревич», от другого сына Глеба Ростиславича). Ф.Б. Успенский сомневается в сыне Святославе, поскольку тогда бы этот сын носил отчество «Святославич», а в системе именования Рюриковичей существовало табу на то, чтобы давать сыну языческое имя живого отца.

См. также 
 Великое княжество Рязанское

Примечания

Литература

Ссылки 

Князья пронские
Святославичи
Рюриковичи по алфавиту
Умершие во Владимире
Умершие в 1207 году